TXM steht für:
 Teminabuan (IATA-Code), Ort in Indonesien

txm steht für:
 Tomini (ISO-639-3-Code), Sprache der Tomini-Tolitoli-Sprachen in Indonesien

Abkürzung